Vereinigte Linke ist der Name verschiedener politischer Gruppierungen:
 Vereinigte Linke (1989), eine politische Gruppierung in der Endphase der DDR
 Vereinigte Linke (1976), eine von 1976 bis 1981 bestehende sozialistische Partei in Westdeutschland
 Vereinigte Linke (Altösterreich), eine von 1881 bis 1885 bestehende liberale Partei in Österreich-Ungarn

im nichtdeutschsprachigen Ausland:
 Enomeni Aristera (Vereinigte Linke), ehemaliges Wahlbündnis in Griechenland (1974–1977)
 Izquierda Unida (Vereinigte Linke), Partei in Spanien
 Izquierda Unida (Bolivien) (Vereinigte Linke), ehemaliges Wahlbündnis in Bolivien (1989– ? )
 Izquierda Unida (Peru) (Vereinigte Linke), ehemaliges Wahlbündnis in Peru (1980– ? )
 Sinistra Unita (Vereinigte Linke), Partei in San Marino
 United Left (Vereinigte Linke), Partei in Irland
 Združena levica (Vereinigte Linke), Wahlbündnis in Slowenien
 Zjednoczona Lewica (Vereinigte Linke), Wahlbündnis in Polen

Siehe auch:
 Vereinigte Deutsche Linke
 Aktionsbündnis Vereinigte Linke